Охлябинин — русская фамилия. Охлябинины — русский княжеский род.

Известные носители 
 Охлябинин, Андрей Петрович  (ум. после 1558) — русский военный и государственный деятель.
 
 Охлябинин, Иван Петрович (ум. после 1576) — русский военный и государственный деятель; сын Петра Васильевича Охлябинина.
 Охлябинин, Николай Иванович (1862—?) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Охлябинин, Пётр Фёдорович — князь и воевода у московских царей Василия III и Ивана IV.
 Охлябинин, Роман Васильевич (ум. после 1602) — русский военный и государственный деятель.